Szadkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Dita von Szadkowski (1928–2012), deutsche Musikjournalistin und Jazzautorin
 Zuzanna Szadkowski (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler